Franciaország
 Saint-Barthélemy, francia tengerentúli terület
 Saint-Barthélemy, település Isère megyében
 Saint-Barthélemy, település Manche megyében
 Saint-Barthélemy, Morbihan megyében
 Saint-Barthélemy, település Seine-et-Marne megyében
Saint-Barthélemy, település Haute-Saône megyében
Saint-Barthélemy, település Landes megyében

 Svájc
Saint-Barthélemy, svájci község Vaud kantonban